Julian Brandt kan syfta på:

* Julian Brandt (artist) (född 1970), svensk musiker, artistnamn
 Julian Brandt (fotbollsspelare) (född 1996), tysk fotbollsspelare